Angelique bezeichnet:

 Angelique (Vorname), einen weiblichen Vornamen, dort auch Namensträger
 Angélique (Basralocus), ein Hartholz
 Angelique, ein Lauteninstrument, siehe Angelica (Musikinstrument)

Werke
 Angélique (Romanreihe), einen Romanzyklus der Schriftstellerin Anne Golon
 Angélique (Filmreihe), französischer Filmzyklus nach den Romanen von Anne Golon (5 Teile, 1964–1968)
 Angélique (1964), erster Teil des Filmzyklus von 1964
 Angélique (2013), ein Spielfilm aus dem Jahre 2013 nach den Romanen von Anne Golon
 Angélique (Oper), eine Oper von Jacques Ibert
 Angelique (Spieleserie), eine Reihe von Spielen, Animes und Mangas aus Japan